Potato Lake ist der Name folgender Gewässer:

in Kanada:
 Potato Lake (Kenora), See im Kenora District, Ontario
 Potato Lake (Thunder Bay), See bei Longlac, Thunder Bay District, Ontario
 Potato Lake (Lynn Lake), See bei Lynn Lake, Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Potato Lake (Coconino County, Arizona), See im Apache-Sitgreaves National Forest bei Pine, Coconino County, Arizona
 Potato Lake (San Juan County, Colorado), See im San Juan National Forest, San Juan County, Colorado
 Potato Lake (Cook County, Minnesota), See im Superior National Forest, Cook County, Minnesota
 Potato Lake (Hubbard County, Minnesota), Stausee bei Park Rapids, Hubbard County, Minnesota
 Potato Lake (Natural Area, Minnesota), See in der Potato Lake Scientific and Natural Area, Itasca County, Minnesota
 Potato Lake (National Forest, Minnesota), See im George Washington National Forest, Itasca County, Minnesota
 Potato Lake (Rusk County, Wisconsin), See im Rusk County, Wisconsin
 Potato Lake (Washburn County, Wisconsin), See im Washburn County, Wisconsin